BND:
 Федеральная разведывательная служба Германии (, BND) — служба внешней разведки Германии, находящаяся под контролем Ведомства федерального канцлера Германии.
 Код ISO 4217 брунейского доллара.